Les Coquelicots est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Coquelicots (ou Coquelicots, la promenade), tableau de Claude Monet (1873) ;
 Les Coquelicots, film de Kenji Mizoguchi (1935).

Voir aussi 
 Les Coquelicots rouges du mont Cassin, chant militaire polonais.